Chrząstowice ist der Name von drei Ortschaften im heutigen Polen:

 Chrząstowice (Brzeźnica), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Brzeźnica
 Chrząstowice (Wolbrom), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Wolbrom
 in der Woiwodschaft Schlesien, Powiat Opolski; siehe Chronstau